Milicz – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim
 Milicz – osada w województwie lubuskim, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko
 Milicz – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim, w gminie Boleszkowice
 Milicz – gmina miejsko-wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie milickim
 Milicz – stacja kolejowa w Miliczu, w województwie dolnośląskim

Linki zewnętrzne

Zobacz też 
 Dekanat Milicz, Milicz Wąskotorowy, Milicz Zamek